BNK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ballina (Australia)
 bnk – codice ISO 639-3 della lingua bierebo